Nene o nēnē – nome comune del Branta sandvicensis, anche conosciuto come Oca delle Hawaii
 Nene (Shin Chan) – personaggio del manga ed anime Shin Chan, conosciuto in patria come Nene Sakurada
 Kōdai-in – monaca buddista Giapponese dei periodi Sengoku ed Edo, conosciuta anche come 
 Nene – fiume dell'Inghilterra

Pagine correlate 

 Nené
 Nenê